Baiano do Cabral , ) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
Os bambas do partido alto
Olé do partido alto volume 3
Olé do partido alto volume 1

Cantores do Brasil
Compositores do Brasil